The Streets Need You… — двадцять четвертий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Madd Society Records 30 липня 2013 р. Дистриб'ютор: Select-O-Hits. Виробник фізичних носіїв: AudioGraphic Masterworks. Видання для iTunes містить цифровий буклет.

Список пісень 

 «Welcome» — 1:50 
 «Ya'll Been Waiting on Me?» — 2:09 
 «The Streetz Need You…» — 3:26
 «This for You…» — 2:58
 «PT Got 'Em Fightin'» — 0:53 
 «Security» — 3:15 
 «Tryin' to Get with You» — 3:42 
 «Get Low» — 3:47
 «Digital Lover» (з участю Playaflym3) — 3:25 
 «Go White Boy» (з участю Lil Wyte) — 4:03
 «Backseat» — 3:26 
 «Let's Crank This Up!!!» — 4:38 	
 «DSGB Radio» (з участю Meshawrite) — 1:30
 «Jello» — 3:13
 «I'm Right Here» — 4:24 
 «Words from P.T.» — 3:59
 «I Think I Saw an Alien…» — 4:25

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми